Bomberman Land peut désigner :

 Bomberman Land, un jeu vidéo sorti en 2000 sur PlayStation.
 Bomberman Land, un jeu vidéo sorti en 2007 sur Wii.
 Bomberman Land, un jeu vidéo sorti en 2007 sur PlayStation Portable.

Homonymie de jeu vidéo